Ida Sargent (ur. 25 stycznia 1988) – amerykańska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ida Sargent pojawiła się 30 grudnia 2002 roku podczas zawodów FIS Race w amerykańskim Limestone, gdzie była czternasta w sprincie techniką dowolną. W lutym 2008 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie była między innymi dwunasta w tej samej konkurencji oraz dziewiąta w sztafecie. Wystąpiła też na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten, zajmując czwarte miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 19 lutego 2011 roku w Drammen, zajmując 59. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła dziesięć miesięcy później, 18 grudnia 2011 roku na Rogli, gdzie zajęła 25. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2012/2013, który zakończyła na 39. miejscu w klasyfikacji generalnej.

W lutym 2011 roku wystąpiła także na mistrzostwach świata w Oslo, ale zajmowała odległe pozycje. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme jej najlepszym wynikiem było 25. miejsce na dystansie 30 km techniką klasyczną.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988